Гёсниц () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Фойтсберг.  Население составляет 514 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 31,03 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Гугги (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 2 места.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Штирии